Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 30 марта в 10:54 по местному времени (UTC+10). Финал проводился 31 марта в 20:29.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

800 м, вольный стиль, женщины